День одураченных (фр. journée des dupes) — один из ноябрьских дней (10-е, 11-е или 12-е) 1630 года, который знатные враги кардинала Ришельё во главе с королевой-матерью Марией Медичи начали с празднования его долгожданного свержения, а закончили в темницах либо опале.

Нанеся решительные удары по гугенотам во главе с Анри де Роганом и усадив на мантуанский престол своего ставленника Шарля де Невера, могущественный кардинал Ришельё начал переговоры с германской Протестантской унией  с целью заключения с ними союза против Габсбургов в Тридцатилетней войне.

Предстоящий альянс с протестантами переполошил «партию святош» — ярых католиков-придворных во главе с Марией Медичи, которая в Люксембургском дворце публично потребовала у Людовика XIII сделать выбор между нею и кардиналом. Её поддержал младший сын и тогдашний наследник престола Гастон Орлеанский, рассчитывавший за счёт опалы Первого министра укрепить собственные позиции.

Падение кардинала считалось делом решённым, его враги праздновали победу в Люксембургском дворце, а сам Ришельё собирался уезжать в деревню. На его место прочили советника королевы Мишеля де Марийяка. Между тем король неожиданно встретился с кардиналом и заверил его в незыблемости своей поддержки.

Марийяк был арестован и препровождён в замок Шатодан, где вскоре умер; его брат маршал де Марийяк был казнен; королева-мать была выслана в Компьенский дворец, откуда бежала  в Испанские Нидерланды; а Гастон Орлеанский продолжил плести интриги при дворе Карла IV Лотарингского. Поэт Ботрю, один из фаворитов кардинала, тогда воскликнул: «Воистину то был день дуралеев!»

В искусстве 

События «дня одураченных» нашли отражение в пьесе Бульвер-Литтона «Ришельё, или Заговор» и в романе Перуца «Парикмахер Тюрлюпэн».

Литература 
 Pierre Chevallier, «La véritable journée des Dupes (11 novembre 1630). Etude critique des journées des 10 et 11 novembre 1630 d’après les dépêches diplomatiques», dans Mémoires de la Société académique de l’Aube, t.CVIII, 1974—1977, 63 p.
 Georges Mongrédien, 10 novembre 1630 — La Journée des Dupes, coll. Trente Journées qui ont fait la France, .R.F., Gallimard: Paris, 1961.
 Jean-Christian Petitfils, Louis XIII, Perrin, Paris, 2008, pp. 510—543.
 Edouard Fournier, «La Journée des Dupes» par Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, dans Variétés historiques et littéraires, Tome IX, 1859.

Ссылки 
 Франсуа де Ларошфуко. Мемуары.

Старый режим во Франции
1630 год в политике
1630 год во Франции
Мария Медичи
Людовик XIII